Miejscowości w Polsce:
 Mystkówiec-Kalinówka
 Mystkówiec-Szczucin